Le Championnat du monde double mixte de curling 2009 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il a été organisé en Italie dans la ville de Cortina d'Ampezzo dans le Cortina d'Ampezzo Curling Arena du 18 au 25 avril 2009.

Équipes

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Groupe Bleu

Dimanche 19 avril 
08h00

16h00

17h45

Lundi 20 avril 
08h00

14h30

21h00

Mardi 21 avril 
08h00

11h15

14h30

17h45

21h00

Mercredi 22 avril 
08h00

11h15

14h30

17h45

21h00

Jeudi 23 avril 
11h15

Groupe Rouge

Dimanche 19 avril 
11h15

17h45

21h00

Lundi 20 avril 
11h15

17h45

Mardi 21 avril 
08h00

11h15

14h30

17h45

21h00

Mercredi 22 avril 
11h15

17h45

Jeudi 23 avril 
08h00

14h30

Groupe Vert

Dimanche 19 avril 
08h00

11h15

14h30

17h45

21h00

Lundi 20 avril 
08h00

11h15

14h30
17h45

21h00

Mardi 21 avril 
8h00

11h15

14h30

17h45

21h00

Mercredi 22 avril 
08h00

14h30

21h00

Jeudi 23 avril 
08h00

11h15

14:30

Tie-break 
Jeudi 23 avril 23, 19h00

Playoffs

Demi-finale challenge 1 
Vendredi 24 avril 24, 09h00

Demi-finale  challenge 2 
Vendredi 24 avril 24, 13h00

Classement

Feuilles de tournois

Demi-finale 
Vendredi 24 avril  18h00

Médaille de Bronze 
Samedi 25 avril  12h00

Finale 
Samedi 25 avril 12h00

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2009
Curling double mixte
Curling double mixte 2009
Championnat Monde Curling double mixte
Sport en avril 2009
Compétition de curling en Italie